Herbert I van Vermandois, graaf van Soissons (886-900/907), Meaux (888-900/907) en Vermandois (896-900/907)
 Herbert I van Thouars, burggraaf van Thouars (960-987)
 Herbert I van Maine, graaf van Maine (1014-1036)